Petromica är ett släkte av svampdjur. Petromica ingår i familjen Desmanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Petromica